Viktor Amadeus I. z Carignana (1. března 1690, Turín – 4. dubna 1741, Turín) byl italský šlechtic, který v letech 1709 až 1741 vládl jako kníže z Carignana. Narodil se jako syn Emanuela Filiberta Savojského, knížete z Carignana a jeho manželky Marie Angely Kateřiny d'Este.

Život 
Viktor Amadeus se narodil v Turíně jako třetí ze čtyř dětí a nejstarší syn.

V roce 1696 se stal rytířem Zvěstování. 7. listopadu 1714 se jako čtyřiadvacetiletý v Moncalieri oženil s Marií Viktorií Savojskou (1690–1766), legitimizovanou dcerou sardinského krále Viktora Amadea II. a jeho milenky Jeanne Baptiste d'Albert de Luynes, hraběnky z Verrue.

Jeho tchán k němu projevoval náklonnost, ale nakonec ho v roce 1717 připravil o 400 000 livrů ročního příjmu kvůli nadměrným výdajům. Proto na konci roku 1718 utekl do Francie, aby se zmocnil svého dědictví. Vzhledem k tomu, že ztratil château de Condé, který jeho rodině zkonfiskoval francouzský král Ludvík XIV., usadil se v hôtelu de Soissons, který s manželkou, která ho tam následovala, přeměnil na „honosnou hernu“, která na čas chránila ekonoma Johna Lawa. Zemřel zruinován a jeho hôtel byl zbourán, aby byl na jeho místě postaven obchod s obilím.

Vedle své tchyně Jeanne Baptiste d'Albert de Luynes, hraběnky z Verrue, patřil ve třicátých letech 18. století mezi nejvlivnější pařížské amatéry a sběratele umění. Shromáždil významnou sbírku obrazů, která byla po jeho smrti v roce 1742 prodána částečně francouzskému králi Ludvíku XV. a částečně polskému králi a saskému kurfiřtovi Augustovi III.

Měl vášeň pro pařížskou operu a byl Ludvíkem XV. jmenován intendantem Menus-Plaisirs.

Viktor Amadeus zemřel 4. dubna 1741 ve věku 51 let v rodném Turíně.

Potomci 
S manželkou Marií Viktorií měl Viktor Amadeus pět dětí, z nichž se dvě dožily dospělostiː

 Josef Viktor Amadeus Savojský (*/† 1716)
 Anna Tereza Savojská (1. listopadu 1717 – 5. dubna 1745), ⚭ Karel de Rohan, kníže ze Soubise (16. července 1715 – 1. července 1787), vévoda z Rohan-Rohan, pán z Robervalu a od roku 1758 maršál Francie
 Ludvík Viktor Savojský (25. září 1721 – 16. prosince 1778), kníže z Carignana, ⚭ 1740 Kristýna Hesensko-Rotenburská (21. listopadu 1717 – 1. září 1778)
 Viktor Amadeus Savojský (*/† 1722)
 dcera (*/† 1729)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 1. března
Narození v roce 1690
Narození v Turíně
Úmrtí 4. dubna
Úmrtí v roce 1741
Úmrtí v Turíně
Pohřbení v bazilice Superga
Savojští princové
Muži